Богуцький — українське та польське  прізвище.

 Богуцький Мусій Кирилович (1920—1982) — український радянський письменник, критик.
 Богуцький Олександр Андрійович (1971) — український продюсер.
 Богуцький Юрій Петрович (1952) — український політик. Академік Академії мистецтв України. Заслужений діяч мистецтв, професор, кандидат філософських наук, директор Інституту культурології АМУ.
 Богуцький Ян (1870—1948) — науковець в галузі архітектури і будівництва. Відомий як теоретик і проектант металевих і залізобетонних конструкцій.

 Богуцька Єлізавета Петрівна (. 1964) — українська блогерка, громадська активістка, кандидатка у народні депутати від партії «Слуга народу» на парламентських виборах 2019 року.

Польські прізвища
Українські прізвища